Stutthof, antic nom alemany del municipi que el 1945 va esdevenir polonès Sztutowo
 Camp de concentració de Stutthof